Jan Olbrycht (ur. 1952) – polski polityk
 Jan Olbrycht (1886–1968) – polski lekarz